Molekulska formula -{C10H11NO3}- se može odnositi na:

 Aktarit
 Betamipron
 Metilendioksikatinon